Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Skorusa – katolicki duchowny
 Wojciech Skorusa – polski biathlonista